

Persone
Marwan Mabrouk – calciatore libico
Halim Ben Mabrouk – ex calciatore algerino

Sport 
Mabrouk – figura del pattinaggio freestyle

Pagine correlate 
El Mabrouk